Il doppio  dell'ATP Challenger Trophy 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Colin Ebelthite e Jaroslav Pospíšil erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale.

Nikola Ciric e Goran Tošić hanno battuto in finale 7–6(7–0), 7–5 Mate Pavić e Franko Škugor.

Teste di serie

  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (semifinali)
  Martin Fischer /  Philipp Oswald (ritiro)

  Stéphane Robert /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Walter Trusendi /  Matteo Viola (primo turno)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Trophy 2012